Женская национальная сборная Мексики по софтболу — представляет Мексику на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Мексики ().

Одна из ведущих софтбольных женских сборных команд в мире.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Мексики по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Мексики, официальный сайт)
 
 
 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Мексика
Софтбол в Мексике
Софтбол женская